Familiengeschichtliche Blätter ist eine Bezeichnung für

 Familiengeschichtliche Blätter, Monatschrift, 1903–1942, 1962–2006
 Familiengeschichtliche Blätter der Familie Scriba – Schreiber, 1911–1925 
 Deuerleinsche Familiengeschichtliche Blätter, 1935–1941